Azijska prvenstva u odbojci za muške se održavaju od 1975. godine. U početku su se održavala svake četiri godine, a od 1987. se održavaju svake dvije godine.

Rezultati 

Odbojka
Kontinentalna odbojkaška natjecanja državnih reprezentacija